Премия «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии вручается ежегодно Российской Академией кинематографических искусств, начиная с 16-й церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2003—2010

2011—2019

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника» на официальном сайте 
 Лауреаты премии «Ника» на официальном сайте 

Фильм
Постсоветское пространство